Dit is een lijst van planetoïden 2501-2600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (2501) Lohja || 1942 GD || 14 april 1942 || L. Oterma
|-
| (2502) Nummela || 1943 EO || 3 maart 1943 || Y. Väisälä
|-
| (2503) Liaoning || 1965 UB1 || 16 oktober 1965 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2504) Gaviola || 1967 JO || 6 mei 1967 || C. U. Cesco, A. R. Klemola
|-
| (2505) Hebei || 1975 UJ || 31 oktober 1975 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2506) Pirogov || 1976 QG1 || 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2507) Bobone || 1976 WB1 || 18 november 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2508) Alupka || 1977 ET1 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2509) Chukotka || 1977 NG || 14 juli 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2510) Shandong || 1979 TH || 10 oktober 1979 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2511) Patterson || 1980 LM || 11 juni 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (2512) Tavastia || 1940 GG || 3 april 1940 || Y. Väisälä
|-
| (2513) Baetslé || 1950 SH || 19 september 1950 || S. J. Arend
|-
| (2514) Taiyuan || 1964 TA1 || 8 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2515) Gansu || 1964 TX1 || 9 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2516) Roman || 1964 VY || 6 november 1964 || Universiteit van Indiana
|-
| (2517) Orma || 1968 SB || 28 september 1968 || P. Wild
|-
| (2518) Rutllant || 1974 FG || 22 maart 1974 || C. Torres
|-
| (2519) Annagerman || 1975 VD2 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (2520) Novorossijsk || 1976 QF1 || 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2521) Heidi || 1979 DK || 28 februari 1979 || P. Wild
|-
| (2522) Triglav || 1980 PP || 6 augustus 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2523) Ryba || 1980 PV || 6 augustus 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2524) Budovicium || 1981 QB1 || 28 augustus 1981 || Z. Vávrová
|-
| (2525) O'Steen || 1981 VG || 2 november 1981 || B. A. Skiff
|-
| (2526) Alisary || 1979 KX || 19 mei 1979 || R. M. West
|-
| (2527) Gregory || 1981 RE || 3 september 1981 || N. G. Thomas
|-
| (2528) Mohler || 1953 TF1 || 8 oktober 1953 || Universiteit van Indiana
|-
| (2529) Rockwell Kent || 1977 QL2 || 21 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2530) Shipka || 1978 NC3 || 9 juli 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (2531) Cambridge || 1980 LD || 11 juni 1980 || E. Bowell
|-
| (2532) Sutton || 1980 TU5 || 9 oktober 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (2533) Fechtig || 1905 VA || 3 november 1905 || M. F. Wolf
|-
| (2534) Houzeau || 1931 VD || 2 november 1931 || E. Delporte
|-
| (2535) Hämeenlinna || 1939 DH || 17 februari 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2536) Kozyrev || 1939 PJ || 15 augustus 1939 || G. N. Neujmin
|-
| (2537) Gilmore || 1951 RL || 4 september 1951 || K. Reinmuth
|-
| (2538) Vanderlinden || 1954 UD || 30 oktober 1954 || S. J. Arend
|-
| (2539) Ningxia || 1964 TS2 || 8 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2540) Blok || 1971 TH2 || 13 oktober 1971 || L. I. Chernykh
|-
| (2541) Edebono || 1973 DE || 27 februari 1973 || L. Kohoutek
|-
| (2542) Calpurnia || 1980 CF || 11 februari 1980 || E. Bowell
|-
| (2543) Machado || 1980 LJ || 1 juni 1980 || H. Debehogne
|-
| (2544) Gubarev || 1980 PS || 6 augustus 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2545) Verbiest || 1933 BB || 26 januari 1933 || E. Delporte
|-
| (2546) Libitina || 1950 FC || 23 maart 1950 || E. L. Johnson
|-
| (2547) Hubei || 1964 TC2 || 9 oktober 1964 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2548) Leloir || 1975 DA || 16 februari 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2549) Baker || 1976 UB || 23 oktober 1976 || Harvard Observatory
|-
| (2550) Houssay || 1976 UP20 || 21 oktober 1976 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2551) Decabrina || 1976 YX1 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (2552) Remek || 1978 SP || 24 september 1978 || A. Mrkos
|-
| (2553) Viljev || 1979 FS2 || 29 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2554) Skiff || 1980 OB || 17 juli 1980 || E. Bowell
|-
| (2555) Thomas || 1980 OC || 17 juli 1980 || E. Bowell
|-
| (2556) Louise || 1981 CS || 8 februari 1981 || N. G. Thomas
|-
| (2557) Putnam || 1981 SL1 || 26 september 1981 || B. A. Skiff, N. G. Thomas
|-
| (2558) Viv || 1981 SP1 || 26 september 1981 || N. G. Thomas
|-
| (2559) Svoboda || 1981 UH || 23 oktober 1981 || A. Mrkos
|-
| (2560) Siegma || 1932 CW || 14 februari 1932 || K. Reinmuth
|-
| (2561) Margolin || 1969 TK2 || 8 oktober 1969 || L. I. Chernykh
|-
| (2562) Chaliapin || 1973 FF1 || 27 maart 1973 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2563) Boyarchuk || 1977 FZ || 22 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2564) Kayala || 1977 QX || 19 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2565) Grögler || 1977 TB1 || 12 oktober 1977 || P. Wild
|-
| (2566) Kirghizia || 1979 FR2 || 29 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2567) Elba || 1979 KA || 19 mei 1979 || O. Pizarro, G. Pizarro
|-
| (2568) Maksutov || 1980 GH || 13 april 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2569) Madeline || 1980 MA || 18 juni 1980 || E. Bowell
|-
| (2570) Porphyro || 1980 PG || 6 augustus 1980 || E. Bowell
|-
| (2571) Geisei || 1981 UC || 23 oktober 1981 || T. Seki
|-
| (2572) Annschnell || 1950 DL || 17 februari 1950 || K. Reinmuth
|-
| (2573) Hannu Olavi || 1953 EN || 10 maart 1953 || H. Alikoski
|-
| (2574) Ladoga || 1968 UP || 22 oktober 1968 || T. M. Smirnova
|-
| (2575) Bulgaria || 1970 PL || 4 augustus 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (2576) Yesenin || 1974 QL || 17 augustus 1974 || L. V. Zhuravleva
|-
| (2577) Litva || 1975 EE3 || 12 maart 1975 || N. S. Chernykh
|-
| (2578) Saint-Exupéry || 1975 VW3 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (2579) Spartacus || 1977 PA2 || 14 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2580) Smilevskia || 1977 QP4 || 18 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2581) Radegast || 1980 VX || 11 november 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2582) Harimaya-Bashi || 1981 SA || 26 september 1981 || T. Seki
|-
| (2583) Fatyanov || 1975 XA3 || 3 december 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (2584) Turkmenia || 1979 FG2 || 23 maart 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2585) Irpedina || 1979 OJ15 || 21 juli 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2586) Matson || 1980 LO || 11 juni 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (2587) Gardner || 1980 OH || 17 juli 1980 || E. Bowell
|-
| (2588) Flavia || 1981 VQ || 2 november 1981 || B. A. Skiff
|-
| (2589) Daniel || 1979 QU2 || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (2590) Mourão || 1980 KJ || 22 mei 1980 || H. Debehogne
|-
| (2591) Dworetsky || 1949 PS || 2 augustus 1949 || K. Reinmuth
|-
| (2592) Hunan || 1966 BW || 30 januari 1966 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2593) Buryatia || 1976 GB8 || 2 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2594) Acamas || 1978 TB || 4 oktober 1978 || C. T. Kowal
|-
| (2595) Gudiachvili || 1979 KL || 19 mei 1979 || R. M. West
|-
| (2596) Vainu Bappu || 1979 KN || 19 mei 1979 || R. M. West
|-
| (2597) Arthur || 1980 PN || 8 augustus 1980 || E. Bowell
|-
| (2598) Merlin || 1980 RY || 7 september 1980 || E. Bowell
|-
| (2599) Veselí || 1980 SO || 29 september 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2600) Lumme || 1980 VP || 9 november 1980 || E. Bowell|}

Planetoïdenlijsten